Leshi kan syfta på följande platser:

Albanien 

 Lezha, prefekturhuvudort, Lezhë prefektur,

Kina 

 Leshi (ort), Hunan, 

Robotskapade Albanienförgreningar
Robotskapade Kinaförgreningar